Cânon bíblico — a lista de escritos ou livros considerados pelas religiões cristãs como de Inspiração Divina

 Cânone - o conjunto de regras ou de modelos sobre um determinado assunto, em geral ligado ao mundo das artes e da arquitetura

Cânone (música) - uma obra em contraponto que usa uma ou mais imitações da melodia tocada(s) após um tempo determinado

Cânone (ficção) - no contexto de um universo ficional, o conjunto de obras consideradas genuínas ou oficialmente sancionadas

O Cânone da Medicina - obra de Avicena

Cânone (Policleto) - um tratado sobre as proporções do corpo humano e o nome de uma estátua que o artista criou como ilustração de suas teorias

Direito canónico - no Direito Canônico, um cânone ou cânon é um artigo de determinados decretos, como do Código de Direito Canônico

Cônego - membro do clero (do latim canonicus)
Cânon (lei canônica)

Em matemática:
O adjetivo canônico(br) ou canónico(pt) é usado para qualquer estrutura que seja natural, óbvia, trivial ou simples; exemplos:

Base canônica

Projeção (matemática) — ou projeção canônica

Forma canônica de Jordan

Desambiguação